Der Dreiband-Weltcup 1998/10 war das neunte und damit letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 13. Dezember 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Roermond in der niederländischen Provinz Limburg statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Roermond.

Geschichte 
Noch drei Akteure hatten im letzten Weltcup-Turnier des Jahres die Chance auf den Gewinn des Gesamt-Weltcups. Die besten hatte der Niederländer Dick Jaspers mit 285 Punkten vor Torbjörn Blomdahl, der 265 Punkte auf seinem Konto hatte. Für Semih Saygıner musste schon Einiges sehr gut laufen. Mit 256 Punkten war sein Rückstand schon etwas größer. In der ersten Runde hatte nur Saygıner Probleme gegen den Franzosen Richard Bitalis. Er musste einen 0:2-Satzrückstand aufholen. Das gelang am Ende sehr souverän. Er gewann Satz Fünf mit 15:1 in drei Aufnahmen. Im Achtelfinale hatten Blomdahl und Saygıner wenig Probleme. Nur Jaspers hatte gegen den starken US-Koreaner Sang Chun Lee zu kämpfen. Nachdem er zweimal den Satzrückstand ausgleichen konnte, verlor er beim Heim-Weltcup den fünften Satz mit 11:15 in neun Aufnahmen. Zu Gesamtweltcup würde es dennoch reichen, wenn Blomdahl im Viertelfinale ausscheiden würde. Der Österreicher Andreas Efler war der Gegner. Trotz guter Leistung verlor er aber den vierten Satz mit 14:15 und Blomdahl war zum siebten Mal Gesamt-Weltcupsieger. Im Finale gegen Frédéric Caudron verlor er zwar mit 0:3 Sätzen, aber alle drei Sätze gingen knapp aus.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 12 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 12 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen sechs Wildcardspieler der BWA und zwei Wildcards für den Ausrichter. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Christian Rudolph
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Raimond Burgman
  Gerwin Valentijn
  Sang Chun Lee
  Raymond Ceulemans

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards BWA:
  Kim Chul-min
  Andreas Efler
  Eddy Merckx
  Fonsy Grethen
  Norbert Ohagen
  Louis Havermans

Wildcards Ausrichter:
  Wiel van Gemert
  Rob Mans

Qualifikation 
Es wurde Vorqualifikation mit neun Gruppen gespielt. Aus der Hauptqualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 1998

Einzelnachweise 

1998 10
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Roermond